Hárspatak (Ausztria)
Hárspatak (Ukrajna)